est un mot anglais signifiant « pays du jouet ». Il peut faire référence à :

  (), film allemand de  sorti en 2007 ;
 , comics de Carl Barks publié en 1948.

Voir aussi